Slatino peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Слатино) :
Slatino, village bulgare de l'obchtina de Bobochevo, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Slatino, village bulgare de l'obchtina de Kovatchevtsi, situé dans l'oblast de Pernik ;
en macédonien (le nom étant écrit Слатино) :
Slatino, village macédonien de la municipalité de Debartsa ;
Slatino, village macédonien de la municipalité de Teartse ;